Inerter può riferirsi a:  
 Inertizzatore - impianto per l'inertizzazione dei rifiuti;
 Inertizzatore - dispositivo per aumentare la sicurezza di un serbatoio chiuso che contiene materiale altamente infiammabile;
 Inertizzatore - elemento nella teoria delle reti meccaniche, noto con il nome di J-damper quando viene implementato come dispositivo reale nelle sospensioni delle auto da corsa di Formula 1.